Vulkanmuseum ist die Bezeichnung für mehrere Museen in der Eifel.

Vulkanmuseum Daun
Vulkanhaus Strohn
Deutsches Vulkanmuseum Mendig